Мисс мира () — проводимый ежегодно международный смотр красоты, старейшее из мероприятий подобного рода. Входит в «большую четверку» конкурсов красоты наряду с конкурсами «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». Вместе с конкурсами «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл», «Мисс Гранд Интернешнл» и «Мисс Супранешнл» включен сайтом «Глобальная красота» в «Большой шлем».

История конкурса 
Конкурс «Мисс мира» появился в Великобритании благодаря Эрику Морли в 1951 году. Вначале в нём участвовали только приглашённые модели, затем сформировалась своеобразная система отбора — франшиза Miss World. До конца своих дней неизменным руководителем и  оставался Эрик Морли. Начиная с 2000 года его жена, Джулия Морли, становится сопредседателем организационного комитета.

Наряду со своими конкурсами-конкурентами «Мисс Вселенная» и «Мисс Земля», это событие является одним из самых известных соревнований красавиц в мире. Телеаудитория финального шоу охватывает зрителей более чем в 200 странах на всех континентах.

Конкурс изначально был организован как фестиваль красавиц в бикини и стал называться «Мисс мира» только благодаря британской прессе. Первоначально он был запланирован как разовое мероприятие. Узнав о предстоящем шоу «Мисс Вселенная 1952», Эрик Морли решил сделать и свой конкурс также ежегодным.

Негативная реакция на появление юных моделей в бикини на публике привела к использованию более скромных купальных костюмов. В 1959 году Би-би-си начала телевещание финального этапа конкурса, отчего популярность шоу заметно выросла.

С 1980-х годов в состязания добавили тесты на интеллект и разнообразные творческие задания. Тем не менее, конкурс рассматривается в своей родной Британии как старомодный и довольно скучный.

Мисс мира традиционно живёт в Лондоне один год, демонстрируя в высшем свете самые модные наряды, а также путешествуя по разным странам с благотворительными целями.

Шесть раз за всю историю конкурса его победительницами становились участницы из Венесуэлы.

С 16 марта 2022 года титул Мисс Мира принадлежит представительнице Польши Каролине Белявской.

Этапы конкурса

Полуфинал 
Среди участниц проводится 5 разных конкурсов (конкурс бикини, конкурс талантов, спортивный, моделей, благотворительности), победительница каждого из которых выходит в полуфинал. Однако начиная с 2015 года организаторы решили отказаться от смотра купальных костюмов, полностью сосредоточившись на личностных качествах участниц.

Финал 
Из 10 полуфиналисток выбирается 5 самых красивых девушек для финального дефиле в вечерних платьях от лучших британских модельеров.

Представительницы СССР и России на конкурсе Мисс мира 
 1989 — Анна Горбунова — Мисс Фотогеничность
 1990 — Лаума Земзаре/Lauma Zemzare (Латвийская ССР, в качестве Мисс СССР)
 1991 — не принимали участия из-за распада СССР
 1992 — Юлия Курочкина — Мисс Мира 1992
 1993 — Ольга Сысоева
 1994 — 
 1995 — Елена Базина
 1996 — Виктория Цапицына
 1997 — Людмила Попова
 1998 — Татьяна Мокрушина
 1999 — Елена Ефимова

 2000 — Анна Бодарева
 2001 — Ирина Коваленко — полуфиналистка (Топ-10)
 2002 — Анна Татаринцева — полуфиналистка (Топ-20)
 2003 — Светлана Горева
 2004 — Татьяна Сидорчук — полуфиналистка (Топ-15)
 2005 —  — Мисс Бикини, полуфиналистка (Топ-15)
 2006 — 
 2007 — Татьяна Котова
 2008 — Ксения Сухинова — Мисс Мира 2008, Мисс Топ-Модель
 2009 — Ксения Шипилова
 2010 — Ирина Шарипова — полуфиналистка (Топ-25)
 2011 — Наталья Гантимурова — четвертьфиналистка (Топ-30)
 2012 — Елизавета Голованова
 2013 — Эльмира Абдразакова
 2014 — Анастасия Костенко — полуфиналистка (Топ-25)
 2015 — София Никитчук — 1-я Вице-Цисс
 2016 — Яна Добровольская
 2017 — Полина Попова — полуфиналистка (Топ-10)
 2018 — Наталья Строева — Топ-30.
 2019 — Алина Санько — полуфиналистка (Топ-12).

Итоги выступления в финале

Галерея победительниц конкурса

Победительницы Мисс мира по континентам

Победительницы и 1—4 вице-мисс по странам 

Примечания:
 в 2005—2007 годах нет 3-й и 4-й вице-мисс.
 в 1974 году Мисс мира отстранена.
 в 1980 году Мисс мира отказалась от короны.

См. также 
 Мисс Вселенная
 Миссис мира

Примечания

Ссылки 

 

Конкурсы красоты

Большая четвёрка конкурсов красоты